

Pessoas
Kenan Evren
Kenan Thompson
Milton Kenan Júnior

Outros
Kenan and Kel - uma série televisiva

Desambiguação